Vervoer
 Sociale mobiliteit
 Circulatie (mobiliteit)
 Flexibiliteit (anatomie), anatomische mobiliteit
 Mobiliteit (geochemie), de mate waarin scheikundige deeltjes zich kunnen verplaatsen
 Arbeidsmobiliteit - positieveranderingen werknemers

Zie ook
 Mobiel (doorverwijspagina)
 Minister van mobiliteit (doorverwijspagina)